D2 (hunebed), een hunebed nabij Norgerholt, Nederland.
 D2 (Kroatië), een nationale weg in Kroatië
 D2 (Slowakije), een autosnelweg in Slowakije.
 D2 (Tsjechië), een autosnelweg in Tsjechië.